Dissuasore elettronico per parassiti – apparecchio per allontanare parassiti e animali
 Dissuasore stradale – dispositivo stradale utilizzato per impedire il passaggio o la sosta ai veicoli
 Dissuasore di velocità – dispositivo stradale utilizzato per rallentare il passaggio dei veicoli nei centri abitati
 Semaforo dissuasore – semaforo utilizzato per rallentare il passaggio dei veicoli nei centri abitati